Шойом: Solyom - угорське прізвище. В перекладі на українську означає Сокіл.

 Шоймі

Відомі носії:
 Шойом Ласло

Угорські прізвища